Kelen ist der Name folgender Orte:
 Kelen, ungarischer Name der Gemeinde Klenová in der Slowakei

Kelen ist der Familienname folgender Personen:

 Emery Kelen (1896–1978), ungarischer Grafiker und Karikaturist
 István Kelen (Stephen Kelen, Stephen Estaban Kelen; 1912–2003), ungarischer Tischtennisspieler und Schriftsteller
 János Kelen (1911–1991), ungarischer Langstreckenläufer
 Leopold Vander Kelen (1813–1895), belgischer Politiker (Liberale Partij)

Siehe auch:
 Kehlen
 Kellen (Begriffsklärung)